Урбаньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Урбаньский, Альфред (1899—1983) — польский политический и государственный деятель, премьер-министр Правительства Польши в изгнании (1972—1976).
 Урбаньский, Кацпер (род. 2004) — польский футболист.

См. также 
 Урбанский